Offshore, Off-shore u offshoring, es un término del idioma inglés que literalmente significa 'en el mar, alejado de la costa, ultramar'.

Navegación Offshore 
La navegación offshore puede realizarse con embarcaciones de motor o embarcaciones de vela.
Las competiciones offshore con embarcaciones de motor son parte de la motonáutica.
Las competiciones offshore con embarcaciones de vela son parte de la vela de crucero. Pueden ser oceánicas o costeras. Las embarcaciones de vela ligera solo compiten inshore.

Ámbito empresarial

En términos empresariales, el offshoring se utiliza como sinónimo de deslocalización. Designa la actividad, por parte de empresas con sede en un determinado país, de trasladar o construir fábricas o centros de producción en otro país, donde por lo general enfrentarán menores costos en mano de obra, menor presión en leyes laborales, menor cantidad de normativas gubernamentales, reducción de otro tipo de costos, u otros beneficios cualesquiera desde el punto de vista del lucro económico para la empresa.

Ámbito financiero
En el ámbito financiero se conoce como centros financieros offshore a los establecidos en jurisdicciones con un nivel impositivo muy bajo (paraísos fiscales), que generalmente se encuentran en islas (de ahí la utilización del término inglés). En ellos, gente de otros países registra habitualmente empresas fantasma que son usadas para ocultar el propietario o beneficiario de determinados bienes, por varios motivos (p. ej. blanqueo de dinero, ocultación de propiedades en procedimientos de divorcio, etc.).

Obsérvese que no todos los centros offshore se encuentran físicamente en islas: Andorra, Delaware (EE. UU.) o Suiza son también ejemplos de centros offshore en tierra firme.

Una empresa offshore es una empresa creada en la mayoría de casos por intermediarios —persona natural o jurídica (nacional o extranjera) que intermedia la creación de empresas offshore; normalmente se trata de estudios jurídicos o profesionales de la misma actividad económica—. Se les conoce también como establecimientos plataforma y sirven para el aprovechamiento de menores tasas impositivas y el ocultamiento de recursos aprovechando que en los países donde están constituidos estos establecimientos no tienen o no cumplen con el intercambio de información.  Las administraciones tributarias de los diferentes países que no son considerados como paraísos fiscales buscan el establecer mecanismos para que cada día la utilización de estas plataformas por parte de algunos contribuyentes disminuya.

Otros usos
 En energía eólica marina, el término se aplica para indicar los parques eólicos que están construidos en el mar, normalmente a unos pocos kilómetros de la costa. Este tipo de parque está desarrollado sobre todo en los países nórdicos que tienen costas muy poco profundas, como es el caso de Dinamarca.
 También se denomina a los pozos de petróleo que no están sobre la tierra firme, ya sea mar, lago o laguna, etc. Estos pozos se explotan desde plataformas que pueden estar sobre el fondo del mar sobresaliendo del agua o flotando, ancladas al fondo del mar.

Véase también

Referencias 

Términos de administración
Impuestos
Finanzas
Palabras y frases en inglés
Vela de crucero